Lo statunitense Jimmy Connors ha vinto per la prima volta gli US Open battendo Ken Rosewall per 6-1 6-0 6-1. La partita conclusiva ha segnato diversi primati nella storia del tennis: a 39 anni e 10 mesi Rosewall diventa il più anziano a raggiungere una finale del Grande Slam dell'era Open, record tuttora imbattuto. La finale è stata la più breve della storia essendo durata un'ora e 8 minuti: 19 minuti il primo set, 20 minuti il secondo e 29 il terzo. È la vittoria più schiacciante della storia dei tornei del Grande Slam con i soli 2 game raccolti dallo sconfitto e 40 punti totali.

Connors con questa vittoria riesce a chiudere 3/4 di Slam, impresa che non riusciva dal Grande Slam di Rod Laver, ma l'unico Slam che è mancato è stato il Roland Garros cui era stato estromesso appena prima dell'inizio della competizione a causa di un contratto che aveva firmato con il World TeamTennis. Con questo trofeo Connors riceve un assegno di $, stessa cifra data a Billie Jean King, vincitrice del singolare femminile. Gli spettatori presenti alla finale maschile erano 15,303 per un totale di 153,287 nei 12 giorni del torneo

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1974